Bancker bezeichnet:

 Bancker (Louisiana), Ortschaft im Vermillion Parish im US-Bundesstaat Louisiana
 Gerard Bancker (1740–1799), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Banker